Protokoly rodiny IP používají pro rozlišení jednotlivých počítačů IP adresy. Protokoly TCP a UDP navíc používají pro rozlišení jednotlivých služeb v rámci jednoho počítače (resp. jedné IP adresy) tzv. síťové porty. I když je zpravidla technicky možné nastavit pro službu libovolný port, byl z důvodu zjednodušení práce pro uživatele i správce služeb zřízen oficiální Seznam čísel portů TCP a UDP, který přiřazuje jednotlivým službám různých programů předem stanovená standardní čísla portů.

Čísla portů přidělovala organizace IANA. Od 21. března 2001 je touto funkcí pověřena organizace ICANN.

Porty jsou rozděleny do tří skupin:
 (dobře) známé porty () – porty v rozsahu 0 až 1023; vyhrazené pro nejběžnější služby
 registrované porty – v rozsahu 1024 až 49151, použití portu by se mělo registrovat u ICANN
 dynamické a soukromé porty – v rozsahu 49152 až 65535, vyhrazené pro dynamické přidělování a soukromé využití, nejsou pevně přiděleny žádné aplikaci

Seznam portů 
Tento seznam obsahuje některá známá čísla portů přiřazená běžným službám, nejde ale o kompletní seznam portů přiřazených IANA a ICANN. Kompletní seznam je dostupný na stránkách těchto organizací (http://www.iana.org/assignments/port-numbers).

Externí odkazy 
 Seznam oficiálně přiřazených portů u IANA (anglicky)

Čísla portů TCP a UDP
Počítačové sítě